

Codici 
 WTP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woitape (Papua Nuova Guinea)

Economia 
 WTP – Willingness to pay, termine che indica la disponibilità del cliente a pagare un certo prezzo per un determinato bene

Informatica 
 WTP – Web Tools Platform, tool di Eclipse per l'integrazione con progetti JEE